Feilaixia (kinesiska: 飞来峡, 飞来峡镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 70 kilometer norr om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Feilaixia är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhouxin,  km sydväst om Feilaixia. Trakten runt Feilaixia består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina